Benoît-Léon de Fornel de La Laurencie (1879-1958) – generale francese
 Charles-Eutrope de La Laurencie (1740-1816) – religioso cattolico francese
 François de La Laurencie (1735-1795) – ufficiale di marina francese
 Lionel De la Laurencie (1861-1933) – musicologo francese